Águia de Marabá Futebol Clube – Santarém (Pará)
 Águia — nome comum dado a algumas aves de rapina da família Accipitridae
 Aquila — constelação
 Águia (heráldica) — figuras ou símbolos usados em heráldica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia